Major János (1722–1784) evangélikus lelkész
 Major János (1840–1899) római katolikus prépost-plébános
 Major János (1920–1989) orvos
 Major János (1934–2008) grafikusművész